LUN es una sigla que puede referirse a:

 Las Últimas Noticias, periódico chileno de circulación nacional.
 Logical unit number, término informático.

Siglas